Monarca
Monarca (pirovascello)
Monarca (farfalla)
Monarca (serie televisiva)